HLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hillside (Australia)
 HLL – high level language linguaggio di programmazione ad alto livello informatica